Мисс Мира 2011 () — 61-й конкурс красоты Мисс Мира, прошёл 6 ноября 2011 года в Лондоне, Великобритания. Участницы путешествовали в Эдинбург, Шотландия, с 23 по 27 октября. Изначально участниц должно было быть 120, но у некоторых участниц оказались проблемы с визой, и их стало 113.

Победительницей стала Ивиан Саркос из Венесуэлы. По окончании конкурса Александрия Миллс из США короновала новую победительницу.

Результаты

Участницы 
Список участниц:

Судьи

Примечания

Дебютировали

Вернулись 

 Последний раз участвовали в 1995 году:
 
 Последний раз участвовали в 1996 году:
 
 
 Последний раз участвовали в 2005 году:
 
 Последний раз участвовали в 2008 году:
 
 Последний раз участвовали в 2009 году:

Отказались

Обозначения

Replacements

Примечания

См. также 
 Мисс Вселенная 2011
 Мисс Интернешнл 2011
 Мисс Земля 2011

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса

Мисс мира
События 6 ноября
Ноябрь 2011 года
2011 год в Лондоне